Виктор Лозовский:
 Лозовский, Виктор Артемьевич (1923—1969) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лозовский, Виктор Изотович  (1922—1977) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.